Bjørnsholm har flere betydninger:
 Bjørnsholm – kloster
 Bjørnsholm (skib fra 1916) – skib fra Spar Shipping